Schlink ist der Familienname folgender Personen:

 Basilea Schlink (1904–2001), deutsche Ordensgründerin 
 Bernhard Schlink (* 1944), deutscher Rechtswissenschaftler und Schriftsteller
 Edmund Schlink (1903–1984), deutscher Theologe
 Herbert Schlink (Herbert Henry Schlink; 1883–1962), australischer Mediziner, Krankenhausmanager und Wintersportler
 Johann Heinrich Schlink (1793–1863), deutscher Anwalt und Politiker
 Joseph Schlink (1831–1893), deutscher Ingenieur

Siehe auch:
 Schlinck